

Sigle 
 Game Gear – console portatile
 Geschichte und Gesellschaft
 Gomma di guar detta anche Guarano – additivo alimentare
 Good game – "bella partita", usato nelle chat dei videogiochi multiplayer, solitamente alla fine di una partita andata a buon fine
 Gradi giorno – unità di misura del fabbisogno termico
 Gossip Girl – serie televisiva
 Golden goal

Codici 
 GG – codice vettore IATA di Air Comores International, Air Guyane, Cargo 360
 GG – codice ISO 3166-1 alpha-2 riservato per Guernsey
 GG – codice ISO 3166-2:LR della contea di Grand Gedeh (Liberia)
 GG – codice ISO 3166-2:SO di Galguduud (Somalia)

Informatica 
 gg – abbreviazione frequente nelle chat room che assume il significato di "oggi"
 .gg – dominio di primo livello di Guernsey

Altro 
 gg – abbreviazione di "giorni"
 Gg – simbolo del gigagrammo
 GG – targa automobilistica di Groß-Gerau (Germania)
 GG – Giovanissimi, parte del settore dell'Azione Cattolica Italiana
 G.G – Terzo album di Gary Glitter